Nola (Centraal-Afrikaanse Republiek), stad in de prefectuur Sangha-Mbaéré van de Centraal-Afrikaanse Republiek
 Nola (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Napels
 Nola (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de visstaartjes
 NOLA (album), een album van de Amerikaanse band Down